Тобуроков — фамилия. Известные носители:
 
 Тобуроков, Николай Николаевич (1934—2021) — литературный критик, литературовед.
 Тобуроков, Пётр Николаевич (1917—2001) — народный поэт Якутии.